N131 peut faire référence à :
 Route nationale 131 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N131 de la RATP.